Scaled Agile Framework (), также известный как SAFe — гибкий фреймворк для разработки программного обеспечения, позволяющий использовать аgile-методологии в больших командах размером более 50 человек. Фреймворк был создан Дином Леффингуэллом в компании Scaled Agile.

Описание 

Скрам, экстремальное программирование и другие гибкие методы разработки традиционно не выходят за пределы уровня команды. В отличие от них, SAFe предоставляет единый и унифицированный вид на выполняемые работы с точки зрения руководителей компании, позволяя углубляться в детали по мере необходимости для анализа и выявления закономерностей. SAFe состоит из трёх уровней: командный уровень, программный уровень и уровень портфолио. 

Команда в SAFe может состоять из 8—10 человек и является кросс-функциональной, то есть обладает всеми компетенциями, необходимыми для разработки программного обеспечения, начиная со сбора требований и заканчивая внедрением. Несколько команд создают то, что в SAFe называется «поездом релиза» (), построенным вокруг одной программы. Этому проекту или программе проектов соответствует отдельная статья бюджета организации. Для руководителей организации это — небольшой проект, который можно обсуждать отдельно. Под портфелем или портфолио в SAFe подразумевается полный набор программ, на которые используется весь бюджет организации, выделенный для разработки программного обеспечения. Согласно SAFe, рекомендуется создавать единый офис управления портфелем, ответственный за стратегию развития, инвестиции и бюджетирование набора проектов.

В SAFe версии 4.0 добавилось разделение на два типа внедрения фреймворка — трёхуровневый и четырёхуровневый. Трёхуровневый способ используется для команд меньшего размера, содержащих не более 100 человек, или же нескольких программ аналогичного размера, не требующих существенного взаимодействия. Четырёхуровневый способ применим для решений, которые требуют вовлечение нескольких сотен специалистов, и помимо трёх стандартных уровней включает четвёртый уровень под названием «поток ценности».

Примечания 

Экстремальное программирование
Технологии организации программирования
Управление проектами